Wedel-Jarlsberg oder Wedel Jarlsberg steht für:
 Wedel-Jarlsberg, norwegisch-dänischer Zweig des Adelsgeschlechts von Wedel; siehe: Wedel (Adelsgeschlecht)#Skandinavien und Ostfriesland

Personen:
 Erhard Friedrich von Wedel-Jarlsberg (1668–1740), dänischer General
 Ferdinand Wedel-Jarlsberg (1781–1857), norwegischer Offizier
 Ferdinand Julius Wedel-Jarlsberg (1823–1907), norwegischer Offizier

 Fritz Wedel Jarlsberg (1855–1942), norwegischer Diplomat
 Georg Ernst von Wedel-Jarlsberg (1666–1717), dänischer Gouverneur
 Gustav Wilhelm von Wedel-Jarlsberg (1641–1717), dänischer Offizier, kommandierender General in Norwegen, siehe Gustav Wilhelm von Wedel
 Hermann von Wedel-Jarlsberg (1779–1840), norwegischer Politiker und Staatsmann

Siehe auch:
 Mount Wedel-Jarlsberg, Berg in der Ross Dependency, Antarktis
 Wedel-Jarlsberg-Land, Region im Süden der Insel Spitzbergen